Zamfarawa, poble de Zamfara (el nom és un plural equivalent a zamfares)
 Estat de Zamfara, estat federat de Nigèria
 Emirat de Zamfara, emirat històric i tradicional de Nigèria
 Regne de Zamfara, regne històric de Nigèria
 Birnin Zamfara, capital per un temps del regne de Zamfara i de l'emirat de Zamfara